Бетта Лемме (; род. 30 апреля 1993) — канадская , автор песен, а также музыкант, владеющий несколькими инструментами.

Биография 
Лемме родилась в Монреале, Квебек, Канада. Итало-канадка. Помимо французского, она владеет итальянским и английским языком.

Музыкальная карьера 
В июле 2016 Лемме была впервые замечена с синглом, называющимся «Awoo», который она написала в соавторстве с американским DJ duo Sofi Tukker. Дебютный сингл Лемме «Bambola» официально вышел в свет 10 ноября 2017. 29 января 2018 Лемме впервые дебютировала на ТВ с синглом «Bambola» на RAI 1's Che tempo che fa.

Дискография

Синглы

Другие песни

Примечания

Ссылки